Anthonisz ist der Nachname von:
Adriaan Anthonisz (um 1543–1620), niederländischer Festungsbaumeister, Mathematiker, Kartograf und Bürgermeister von Alkmaar
Cornelis Anthonisz. (1505–1553), niederländischer Maler und Kartograf